Aceasta este o listă cu femei trecute de 115 ani, cu vârsta pe deplin verificată, aranjate în ordinea vârstei fiecărei persoane descrescător. Un supercentenarian este considerat "verificat" dacă cererea lui a fost validată de către un organism internațional care se ocupă în mod special de cercetarea longevității, cum ar fi Grupul de Cercetare a Gerontologiei.

Cea mai în vârstă femeie din lume a fost franțuzoaica Jeanne Calment, care a murit la vârsta de 122 de ani și 164 de zile.

Lista celor mai longevivi bărbați din lume este un articol separat.

Lista femeilor de peste 115 ani confirmate

Note

Vezi și
Cei mai longevivi oameni
Lista celor mai longevivi oameni în viață

Demografie
Femei
Recorduri
Liste de oameni după vârstă
Supercentenari